Дэ́ррелл Лэйн Бок (; ) — американский библеист, специалист по новозаветным исследованиям.

Биография 

Родился 8 декабря 1953 года в Калгари. 

В 1975 году получил бакалавра гуманитарных наук в Техасском университете в Остине. 

В 1979 году получил магистра теологии в . 

В 1983 году получил доктора философии в Абердинском университете, защитив под научным руководством Иана Говарда Маршалла диссертацию.

Постдокторские исследования Евангелия от Луки проводил в Тюбингенском университете.

Старший исследователь-профессор новозаветных исследований .

В 2000–2001 годах — президент .

Член попечительского совета . 

Работал редактором в журнале , автор статей в газетах Los Angeles Times и The Dallas Morning News, а также в сетевом издании .

Научная деятельность 

Основным предметом научных исследований Бока являются Евангелие от Луки и Деяния апостолов. В своей монографии «» он обосновал существование и законное первенство раннехристианской ортодоксии над неканоническими евангелиями и верованиями. После издания романа «Код да Винчи» писателя Дэна Брауна, Бок выпустил монографию «Раскрывая „Код да Винчи“», в которой поставил под сомнение историчность различных внебиблейских идей, выраженных в книгу Брауна, в первую очередь касательно предполагаемого брака Иисуса Христа с Марией Магдалиной.

Научные труды

Монографии

Переводы на русский язык 

 Бок Д. Раскрывая Код да Винчи. / Пер. с англ. В. Измайлов. — Ростов н/Д: Феникс, 2005. — 218 с. — (Золотой фонд). ISBN 5-222-06601-0

Статьи

Научная редакция

Примечания

Литература 

 Bock, Darrell L. 1953- (Darrell Lane Bock) 

Библеисты США